Рицос — фамилия. Известные носители:
 Рицос, Андреос (около 1421—после 1492) — греческий художник-иконописец.
 Рицос, Яннис (1909—1990) — греческий поэт, переводчик и левый политический активист.